Гончак — гончий пес;
 Гончак — тип річкового судна.
 Гончак — наплавний млин, зібраний на однойменному судні.